A Gyümölcsfalva lakói (eredeti cím: Los Fruittis) egy spanyol televíziós rajzfilmsorozat, amelyet a D’Ocon Films készített Antoni D’Ocon ötlete alapján, aki a sorozat rendezője is volt. Zenéjét Josep Roig szerezte. Magyarországon először 1994-ben sugározta a Magyar Televízió 1-es csatornája szinkronizálva. A főcímdalnak és a vége főcímnek magyar változata nem készült (kivéve a betétdaloknak), az eredeti spanyol változatot adták nálunk is.

Ismertető 
Kumba, a kislány egy vulkanikus szigetre kerül, ahol gyümölcsök laknak, akikkel összebarátkozik. Együtt számtalan kalandba keverednek.

Szereplők 
 Mesélő – (magyar hangja Kocsis Judit)
 Kumba, a kislány – (magyar hangja Kiss Erika)
 Pufi, az ananász (eredeti nevén Gazpacho) – (magyar hangja Kocsis György)
 Professzor, a banán (eredeti nevén Mochilo) – (magyar hangja Maros Gábor)
 Szurka, a kaktusz (eredeti nevén Pincho) – (magyar hangja Józsa Imre)
 Eper úr – (magyar hangja Szabó Ottó)
 Fehérrépa úr – (magyar hangja Dobránszky Zoltán (2 részben), Csák György)
 Narancs – (magyar hangja Rátonyi Hajni)
 Főnök – (magyar hangja Hollósi Frigyes)
 Röfi – (magyar hangja Farkas Antal)
 Monkis, a majom tudós – (magyar hangja Háda János)
 Gorilla, Monkis csatlósa - (magyar hangja Kisfalussy Bálint)
 Alcachofo, az articsóka - (magyar hangja Győri Péter)
 Eszkimiki - (magyar hangja Lux Ádám)
 Bogáncs - (magyar hangja Hankó Attila)
További magyar hangok: Bácskai János, Balázsi Gyula, Barbinek Péter, Bor Zoltán (Rigoletto), Csurka László, Dobránszky Zoltán, Garai Róbert, Gruber Hugó, Halmágyi Sándor, Kardos Gábor, Kárpáti Tibor, Koroknay Géza, Maróti Gábor, Melis Gábor, Némedi Mari, Orosz Helga, Orosz István, Riha Zsófi, Rosta Sándor, Simonyi Balázs (Kumba bátyja), Szabó Éva, Szoó György, Tallós Rita, Varga Tamás, Wohlmuth István, Zágoni Zsolt, Zsolnai Júlia

Epizódlista

Források 
 
 Gyümölcsfalva lakói hivatalos weboldal

További információk 
 Gyümölcsfalva lakói a docon.eu-n

1990-ben bemutatott spanyol televíziós sorozatok
1992-ben befejezett spanyol televíziós sorozatok
Spanyol rajzfilmsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok